Rokitno peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Rokitno, village du powiat de Biała Podlaska
 Rokitno, gmina rurale du powiat de Biała Podlaska, dont le village précédent est le chef-lieu
 Rokitno, village du powiat de Lubartów
 Rokitno, village du powiat de Tomaszów Lubelski

dans la voïvodie de Lubusz
 Rokitno, village du powiat de Międzyrzecz
 Rokitno, village du powiat de Strzelce-Drezdenko 

dans d'autres voîvodies
 Rokitno, village de la voïvodie de Mazovie
 Rokitno, village de la voïvodie de Silésie
 Rokitno, village de la voïvodie de Poméranie occidentale